La abuela grillo (2009) es un cortometraje animado boliviano de 12 minutos y 43 segundos basado en una leyenda indígena ayorea fusionada con un hecho histórico de Bolivia, ambos conectadas por el agua, que tiene como escenario el chaco del sur del departamento de Santa Cruz.

El cortometraje fue producido por el Center Animation Pedagogic impulsado por un proyecto de animación colaborativo entre Bolivia y Dinamarca en 2009.

Argumento 
La abuela de la leyenda es la señora de la lluvia. Cuando ella canta los dioses, agradecidos, hacen llover y la naturaleza resurge por donde pasa. En una ocasión, la comunidad expulsa a la abuela por causar inundaciones. Viéndose obligada a migrar del campo a la ciudad, es secuestrada por dos villanos que se dedican a lucrar con el agua en tiempos de sequía; siendo obligada a producir agua.

Producción 
La animación se realizó el año 2009 en la escuela de animación: The Animation Workshop ubicado en Viborg, Dinamarca.

El cortometraje “Abuela Grillo” comenzó con un taller intensivo de animación impulsado por The Animation Workshop a finales del 2008 en Bolivia. El francés Denis Chapon fue uno de los docentes encargados de dar las clases, y posteriormente invitado a enseñar animación en Bolivia.

Más de 20 estudiantes asistieron a las clases de las cuales solo fueron elegidos 8 para ser becados y realizar el trabajo final en  Dinamarca. El criterio de selección estuvo condicionado más por la habilidad de trabajar con facilidad en grupo que por las habilidades en animación como tal.

Los estudiantes que fueron becados por 5 meses son: Mauricio Sejas, Alejandro Salazar, Salvador Pomar, Susana Villegas, Román Nina, Cecilia Delgado, Miguel Mealla, Joaquín Cuevas.

El director y tutor de esta animación, Denis Chapon, también desarrolló proyectos de series de televisión y de films experimentales del Open Workshop in Viborg de Dinamarca.

Se debe destacar la participación musical de la cantante Luzmila Carpio que interpreta el canto de Abuela Grillo.

La guerra del agua 
El hecho histórico en el que está inspirada la película es la guerra del Agua que sucedió en abril del año 2000 en la ciudad de Cochabamba. Los conflictos surgieron por la privatización del abastecimiento de agua potable impulsada por el Banco Mundial firmado por la multinacional  Bechtel con Hugo Banzer. Ésta privatización supuso el aumento las tarifas del agua de un 50% a 300%. Las personas salieron a protestar y los enfrentamientos con fuerzas estatales dejaron un saldo de un muerto y 160 heridos.

La importancia del agua en los cuentos del pueblo Ayoreo, y la guerra del agua inspiraron la  realización del cortometraje de la Abuela Grillo  para concientizar y  divulgar el actual problema de la crisis del agua que el mundo comparte.

Premios/ Reconocimientos

Referencias 
La abuela (Grillo) cumple 10 añosLa Razón, LA PAZ/9 de septiembre de 2020.

Abuela Grillo, Museo Amparo, México/ 17 de mayo de 2020

La "Abuela Grillo" tendrá su propio libro ilustrado, Los Tiempos, La Paz/13 de abril de 2020

‘Abuela Grillo’: la vigencia de un mensaje de lucha a diez años de su estreno, Muy Waso, 10 de septiembre 2020.

LA ABUELA GRILLO, Nicobis.com

LA ABUELA GRILLO, Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil, Isabel Mesa Gisbert

Animación en Bolivia: Ya va en serio, Ivanimador, 28 de marzo de 2010

El mito de la Abuela Grillo, Tiempo de actuar, Monica Di Donato,España/02 de febrero de 2019.

La Abuela Grillo, Retina Latina. Colombia.

Enlaces externos 
 Abuela Grillo, Blogger.com
 La Abuela Grillo

Cortometrajes
Películas sobre el medio ambiente